Abdullah Omar Ismail (N’Djamena, Csád, 1987. január 1. –) bahreini válogatott labdarúgó, a Muharraq középpályása.

További információk 

football.ch 

1987-ben született személyek
Élő személyek
Bahreini labdarúgók
A Neuchâtel Xamax labdarúgói
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások